Nooitgedachtland, het land waar de avonturen van Peter Pan zich afspelen. Films en tv-series die op het Peter Pan verhaal zijn geïnspireerd:
Never Never Land (1980)
Terug naar Nooitgedachtland (2002)
Neverland (film) (2003)
Neverland (miniserie) (2011)
Neverland Ranch, landgoed van Michael Jackson
Diverse muziekalbums, waaronder:
Neverland (band) - Japanse rockband
Neverland (album van Night Ranger), 1997
Neverland (album van The Mission), 1995
Neverland (album van U-KISS), 2011
Neverland (album van Cosmic Girls), 2020
Neverland (album van Misono), 2007
Neverland (album van Shadow Host), 2002
Neverland (ep) van Skold
Neverland (Marillion) nummer van Marillion van het album Marbles 12:10
Neverland (F.T. Island) van F.T. Island
Never Never Land (album van Jane Monheit), 2000
Never Never Land (album van Pink Fairies), 1971, of het titelnummer
Never Never Land (lied), 2008, van Lyfe Jennings
Never, Never, Land van UNKLE
Never, Neverland, 1990, album en lied van Annihilator
Dreamtone & Iris Mavraki's Neverland, een power metal project